Gudari (guerrero en euskera, plural vasco: gudariak) puede referirse a:
 un soldado del Euzko Gudarostea, la denominación utilizada por el ejército del Gobierno Vasco durante la guerra civil española;
 la revista Gudari, una publicación del Euzko Gudarostea durante la Guerra Civil Española;
 Eusko gudariak (Guerreros vascos), canción popular vasca;
 Gudari Eguna (Día del Soldado Vasco), conmemoración reivindicada por la izquierda abertzale cada 25 de septiembre.